Анатолик (, Anatolikon [Thema], θέμα Άνατολικῶν, thema Anatolikōn) — одна из важнейших византийских фем, родина многих византийских императоров эпохи расцвета империи. Занимала центральное положение на п-ове Малая Азия (современная Турция).

Достигла пика своего хозяйственного развития в VIII веке, после чего сильно пострадала от арабских вторжений. Доминирующей формой хозяйствования в этот период стали крупные скотоводческие хозяйства, чему способствовал климат и рельеф региона. Столица фемы город Аморий несколько раз подвергался разрушению арабами, особенно в 838 году. В ходе нал`тов сельские регионы фемы опустели, а её столица была перенесена в город .

В 669 году армия фемы восстала и вынудила императора Константина IV признать своих братьев, Ираклия и Тиберия в качестве его со-императоров. В 714 году местный стратег (stratēgós) Лев Исавр сам провозгласил себя императором (Лев III). В 742 году сын и преемник Льва III, Константин V, нашёл убежище и поддержку в феме против узурпатора Артавазда. В 803 году важную роль здесь играл стратег Вардан Туркос, по-видимому из поселённых здесь ранних волн христианизированных тюрок. Последний раз упоминается как византийская фема в 1077 году, когда местный престарелый стратег Никифор Вотаниат объявил себя императором Византии (правил до 1081).

Депопуляция фемы в ходе арабских налётов облегчила её захват турками, которые, в отличие от арабов, начали здесь селиться. К концу XI века на месте фемы возникло сельджукское мусульманское государство Румский султанат. Греческое и армянское население сохранилось, но оно было постепенно оттеснено на обочину культурной и политической жизни региона.

В 1090—1190 годах Византии с помощью крестоносцев удавалось временно вернуть частичный контроль над периферийными регионами фемы и даже временно захватить Конью (на 5 дней). Однако в ходе этих реваншей византийская армия занималась в основном эвакуацией оставшихся христиан из спорных с мусульманами территорий в Ионию и Вифинию, что в конечном счете ещё больше ослабило власть византийцев в Анатолии.

См. также 
 Двадцатилетняя анархия

Литература 
 .
 Diehl. L’origine du régime des thèmes (Études d’histoire du Moyen-âge dédiées a Monod, П., 1896).
 Gelzer. Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung (Лпц., 1899).
 Успенский. Военное устройство Византийской империи («Известия Арх. Инст.», т. VI, 1900).
 Кулаковский. «К вопросу о происхождении фемного строя» и «К вопросу о фемах» (две брошюры, напечатанные в Киеве в 1904 г.).
 
 
 
 

Византийские фемы‎
Воинские формирования Византии